Ладунка — спеціальна сумка або коробка, призначена для перенесення боєприпасів.

Прізвище 

 Ладунка Наум Іванович (1730—1782) — співак (бас), композитор.
 Ладунка Федір — співак, кларнетист.

Примітки